Андрей Захаренко:
 Захаренко, Андрей Владимирович (1959—2011) — российский учёный в области общего земледелия.
 Захаренко, Андрей Николаевич (род. 1979) — российский футболист, полузащитник.